Corticiales är en ordning av svampar. Corticiales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Corticiales